|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Dalian (officieel Dalian Women's Tennis Open) van 2015 vond plaats van 8 tot en met 13 september 2015 in de Chinese havenstad Dalian. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

De Chinese Zheng Saisai won zowel het enkel- als het dubbelspel.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Zheng Saisai uit China, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Israëlische Julia Glushko in drie sets. Zheng wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als tweede geplaatste Chinese duo Zhang Kailin / Zheng Saisai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Chan Chin-wei en Darija Jurak in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Zheng Saisai had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zhang Kailin geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Dalian 2015
Dalian